De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2013 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 14 juli 2013 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Uitslag

MotoGP 
De nummers één en twee van het kampioenschap, Dani Pedrosa en Jorge Lorenzo, konden samen met Andrea Iannone door blessures niet deelnemen aan de race.

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen